

Astronomia 
Sulla superficie della Luna
 Palus Epidemiarum – piccolo mare lunare
 Palus Putredinis – area lunare
 Palus Somni – area lunare

Sulla superficie di Marte
 Aeolis Palus – struttura geologica marziana
 Cerberus Palus – struttura geologica marziana
 Copais Palus – albedo marziana 
 Echus Palus – struttura geologica marziana 
 Hadriacus Palus – struttura geologica marziana 
 Lunae Palus – albedo marziana 
 Maglia di Lunae Palus – regione marziana 
 Maglia di Oxia Palus – regione marziana 
 Oxia Palus – albedo marziana
 Peneus Palus – struttura geologica marziana

Altri corpi celesti
 24194 Paľuš – asteroide della fascia principale
 Hyecho Palus – struttura geologica della superficie di Plutone

Altro 
 Palus – termine latino sinonimo di "palude" utilizzato anche in esogeologia
 Palus Caprae – storico specchio d'acqua all'interno del Campo Marzio
 Palus – tribù di nativi americani Shahaptin
 Saint-Priest-Palus – comune francese nel dipartimento della Creuse, Nuova Aquitania